Alldeutsche bezeichnet:

 Alldeutscher Verband, völkische Organisation im Deutschen Reich
 Alldeutsche Vereinigung, völkische Organisation in Österreich-Ungarn